Tim eller TIM kan syfta på:

 Tim – mansnamn
 Tim (film) – australiensisk dramafilm från 1979 i regi av Michael Pate.
 Tim (musikalbum av The Replacements) – musikalbum från 1985 av The Replacements.
 Tim (musikalbum av Avicii) – musikalbum från 2019 av Avicii.
 Tim, Mexiko – ort i Mexiko..
 TIM – en tidigare biljett- och trafiksamverkan för lokaltrafik och regionaltåg i Mälardalen, se Trafik i Mälardalen.
 TIM – Telecom Italias varumärke för mobiltelefoni.